inkorting voor Nederland
 Ned (Pushing Daisies), personage in de televisieserie Pushing Daisies
 Ned (naam), een Engelse jongensnaam
 Ned (film), Australische film uit 2003 van Abe Forsyth